skoczkowce (Chytridiomycota) – typ (gromada), jedna z głównych linii rozwojowych grzybów
 skoczkowce (Dipodoidea) – nadrodzina ssaków z podrzędu myszokształtne (Myomorpha)

Zobacz też 
 Skoczkowate